Лолита може да се односи на:

 Лолита, роман
 Лолита (филм из 1962)
 Лолита (филм из 1997)
 Лолита (Калифорнија)
 Лолита (Тексас)